Mr. Sunshine (1986), een sitcom van het Amerikaanse televisiebedrijf ABC
 de Engelse titel van de door Philip Chan geregisseerde film Hoi sam gui miu ba (1989)
 Mr. Sunshine (2011), een sitcom met Matthew Perry in de hoofdrol